Evens :

Patronyme 
 Bernt Evens (né en 1978), joueur de football belge
 Brecht Evens (né en 1986), auteur de bande dessinée belge
 Rhudy Evens (né en 1988), footballeur guyanais

Toponyme 
 Les Évens, un récif situé à la sortie de la baie du Pouliguen

Autres 
 The Evens, un duo musical